Бразоль — фамилия:
 Бразоль, Анатолий Николаевич (Томилин, 1927—2015) — российский и советский писатель, популяризатор науки.
 Бразоль, Борис Львович (1885—1963) — русский юрист, литературный критик, переводчик, писатель и общественный деятель.
 Бразоль, Евгений Григорьевич (1799—1879) — предводитель дворянства Полтавской губернии.
 Бразоль, Сергей Евгеньевич (1851 — ?) — русский общественный и государственный деятель.
 Бразоль, Юлия Николаевна (1856—1919)— российский живописец, график и скульптор.

Другое 
   — бывшая железнодорожная станция в Луганской области на линии Луганск — Бразоль.